Bernhard von Bassewitz ist der Name folgender Personen:

* Bernhard von Bassewitz-Levetzow (1846–1899), deutscher Majoratsherr und Parlamentarier
 Bernhard Friedrich von Bassewitz (1756–1816), deutscher Geheimratspräsident (Ministerpräsident)